On trouvera ci-après la chronologie des alternatives, entre 1961 et 1980, des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1961 

 1er janvier : Jaime Rangel (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Dos Santos.

 5 mars : Antonio Rodríguez (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « Chamaco » ; témoin, Luis Segura ; taureaux de la ganadería de Barcial.

 12 mars : Felipe Rosas (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Humberto Moro ; témoin, Pepe Cáceres ; taureaux de la ganadería de Coaxamalucan.

 16 avril : Raúl García (Mexicain) et Gabriel España (Mexicain). Mexico. Parrain, « El Callao » ; taureaux de la ganadería de Miguel Franco. Tous deux avaient pris de concert une première alternative, non valide en Espagne, le 1er février 1959 à Morelia (Mexique, État de Michoacán).

 30 avril : Antonio de Jesús (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez.

 4 mai : Francisco Rodrigo (Espagnol). Puertollano (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería de García Barroso.

 7 mai : Paco Herrera (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Pedrés » ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 13 mai : Santiago Martín « El Viti » (Espagnol). Madrid. Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez Tabernero Sanchón.

 1er juin : Manuel Herrero (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, « El Viti ».

 12 juin : Antonio Campos Moreno « El Imposible » (Mexicain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, Jesús Córdoba ; témoin, Raúl García ; taureaux de la ganadería de Javier Garfias. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 16 juillet : Francisco Arellano Suárez « Curro Montes » (Espagnol). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Joaquín Bernadó ; taureaux des ganaderías de Manuel García et Fernández Palacios.

 18 juillet : Joselito Charry (Colombien). San Antonio del Táchira (Venezuela, État de Táchira). Parrain, Sérvulo Azuaje ; témoin, Antonio Lizarazo ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Francisco Chiriboga. Alternative non valide en Espagne.

 23 juillet : Manuel Blázquez (Espagnol). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, Manolo González ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 25 juillet : José Luis Serrano (Espagnol). Guadalajara (Espagne). Parrain, Marcos de Celis ; témoin, Pepe Cáceres ; taureaux de la ganadería de Flores Albarrán.

 30 juillet : Manuel Murcia Salazar « Manolé » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Gregorio Sánchez ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando.

 6 août : Emilio Redondo (Espagnol). Estella (Espagne, Navarre). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, Marcos de Celis ; taureaux de la ganadería de Esteban y Auxilio Iruelo.

 11 août : Sergio Díaz (Vénézuélien). Manzanares (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Curro Girón ; témoins, Joaquín Bernadó et Curro Montes ; taureaux de la ganadería de Carmen Ramírez.

 10 septembre :
 Ángel Agudo Martínez « El Greco » (Espagnol). Ejea de los Caballeros (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, Rafael Girón ; taureaux de la ganadería de Terrones.
 Manolo Cadena (Équateurien). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, Juan Bienvenida ; témoin, « El Tino » ; taureaux de la ganadería de Luis Miguel González. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le 1er novembre 1959 à Quito (Équateur, province de Pichincha).

 24 septembre : Armando Conde (Équateurien). Valladolid (Espagne). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Javier Molina.

1962 
	
 11 février : Rafael Cavalieri (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, « Diamante Negro » ; témoin, Carlos Saldaña ; taureaux de la ganadería de Guayabita. Alternative non valide en Espagne

 18 mai : Andrés Vásquez (Espagnol). Madrid. Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería de Benítez Cubero.

 22 mai :
 Rafael Chacarte (Espagnol). Madrid. Parrain, Diego Puerta ; témoin, « Vito » ; taureaux de la ganadería de Teresa Oliveira.
 Rafael Báez (Vénézuélien). Mérida (Mexique, État de Yucatán). Parrain, Pepe Cáceres ; témoins, Héctor Obregón et Manolo Gómez ; taureaux de la ganadería de Palomeque.

 26 mai : José María Montilla (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Mora Figueroa..

 27 mai : Juan Gálvez Carrasco « Gitano de Utrera » (Espagnol). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, « El Ranchero » ; témoin, « Antonio del Olivar » ; taureaux de la ganadería de Campo Alegre. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Alcalá de Guadaira (Espagne, province de Séville).

 10 juin : Pepe Osuna (Espagnol). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 22 juin : Jesús Peralta (Mexicain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, Luis Procuna ; témoin, Pepe Osuna.

 1er juillet : Andrés Hernando (Espagnol). Ségovie (Espagne). Parrain, Victoriano Valencia ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Arranz.

 25 juillet : Antonio Ortega Mora « Orteguita » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, César Girón ; témoin, « Miguelín » ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.

 8 août : Manuel Vázquez Cedeño « Vázquez II » (Colombien). Barcelone (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Maria Lourdes Martín de Pérez Tabernero. Il avait auparavant pris une alternative le  à Palma de Majorque (Îles Baléares), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 11 août : Emilio Oliva (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 9 septembre : Carlos Chaves (Mexicain). Haro (Logroño). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, Pepe Osuna ; taureaux de la ganadería de Alberto Gonzalez Carrasco.

 23 septembre : Antonio León (Espagnol). Logroño (Espagne, La Rioja). Parrain, Curro Romero ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 29 septembre : Carlos Corbacho (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Victoriano Valencia ; taureaux de la ganadería de Belmonte.

 30 septembre : Armando Soares (Portugais). Séville (Espagne). Parrain, « Miguelín » ; témoin, Curro Montes ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 14 octobre : Manuel Fuillerat Nieto « Palmeño » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Paquito Muñoz ; témoin, Emilio Oliva ; taureaux de la ganadería de Camacho.

 25 novembre : Hernán Zúñiga Medina « El Temerario » (Colombien). Zinapécuaro (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Anselmo Liceaga ; taureaux de la ganadería de La Concepción.

 9 décembre : Alfredo Sánchez (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, César Girón ; témoin, Pepe Cáceres ; trois taureaux de la ganadería de Santo Domingo et trois de celle de Guayabita, celui de la cérémonie étant de la première.

 27 décembre : Óscar Cruz (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Paco Camino ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Andrés Vázquez. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Avilés (Espagne, principauté des Asturies).

1963 

 17 février : Víctor Huerta (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.

 10 mars : Eduardo Moreno Azcárate « Morenito » (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Valparaíso.

 15 avril : Jesús Murciano Alenda « El Suso » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Armando Conde Proaño ; témoin, Rafael Chacarte ; trois taureaux de la ganadería de Ignacio Arroyo et trois de celle de Cobaleda.

 12 mai : Antonio Campos Moreno « El Imposible » (Mexicain). Madrid. Parrain, « Pedrés » ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie.

 25 mai : Manuel Benítez « El Cordobés » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, José María Montilla ; taureaux de la ganadería de Samuel Hermanos.

 13 juin : Antonio Medina (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Samuel Hermanos.

 23 juin : Vicente Fernández Bernabé « El Caracol » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Pedrés » ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 24 juin : José Simões (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Alberto Cunhal.

 27 juin : Efraín Girón (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, son frère César Girón ; témoins, Fermín Murillo et Luis Segura ; six taureaux de la ganadería de Emilio Ortuño Duplaix et deux de celle du comte de Ruiseñada, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 18 juillet : John Fulton (Américain). Séville (Espagne). Parrain, José María Montilla ; témoin, César Faraco ; six taureaux de la ganadería de Félix Moreno Ardanuy et un de celle de Barcial pour le rejoneador Rafael Peralta.

 18 août : Guillermo Sandoval (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, « El Caracol » ; taureaux de la ganadería de Clairac.

 23 août : Juan Gálvez Carrasco « Gitano de Utrera » (Espagnol). Alcalá de Guadaira (Espagne, province de Séville). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Limeño » ; taureaux de la ganadería de Arcadio Albarrán. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato).

 25 août : Aurelio Saá Gutiérrez « El Colombiano » (alias « El Caleño ») (Colombien). Gérone (Espagne). Parrain, José Luis Ramírez ; témoin, Manuel Martínez Carra ; taureaux de la ganadería de Francisco Rincón Cañizares.

 12 septembre : Fernando de la Peña (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Gracialiano Pérez.

 13 septembre : Amadeo Dos Anjos (Portugais). Salamanque (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Alberto Cunhal.

 18 septembre : José Carbonell (Espagnol). Mora (Espagne, province de Tolède). Parrain, Pablo Lozano ; témoin, Efraín Girón ; taureaux de la ganadería de Juan Salas.

 21 septembre : Óscar Realme (Espagnol). Oviedo (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 22 septembre : Rafael Bejarano (Mexicain). La Puerta de Segura (Espagne, province de Jaén). Parrain, Juan Montero ; témoin, « Orteguita » ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles.

 28 septembre : Francisco Martín de los Ríos « Curro Montenegro » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, « Pedrés » ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux des ganaderías de Urquijo et de Federico.

 30 septembre :
 Abel Flores (Mexicain). Séville (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería de los hermanos Núñez.
 Enrique Trujillo (Colombien). Cáceres (Espagne). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, Victoriano Valencia ; taureaux de la ganadería de Maria Pallarés de Benítez Cubero.

 12 octobre : Francisco Pastor (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, « José Julio » ; taureaux de la ganadería de Escudero Calvo.

 18 octobre : Vicente Perucha (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, « Pedrés » ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.

 15 décembre : José Torres García « Bombita » (Mexicain). Mexico. Parrain, « El Callao » ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería de Pastejé.

1964 

 15 mars : Antonio Duarte « El Nayarit » (Mexicain). Mexico. Parrain, Paco Camino ; témoin, Jaime Rangel ; taureaux de la ganadería de Jesús Cabrera.

 1er mai : Luis Parra García « Jerezano » (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Litri » ; témoin, Joselito Huerta ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 3 mai : Juan Muñoz (Espagnol). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés.

 17 mai : Agapito García González « Serranito » (Espagnol). Madrid. Parrain, Fermín Murillo ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Peralta.

 24 mai : Gabriel de la Haba « Zurito » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Joselito Huerta.

 28 mai : Manuel Amador (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Carlos Corbacho ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 23 juin : Gabino Aguilar (Mexicain). Madrid. Parrain, Andrés Hernando ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 2 août : Santiago Castro Sanz « Luguillano » (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, César Girón ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 29 août : Paco Moreno (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez.

 5 septembre : Ramón Montero Torrealba « Maravilla » (Vénézuélien). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Victoriano Valencia ; taureaux de la ganadería de Cembrano Hermanos.

 6 septembre :
 Jesús Delgadillo López « El Estudiante » (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Fermín Murillo ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Torrestrella. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes) ; il en prendra une valide le  à Mexico, à laquelle il renoncera pour se présenter à Madrid comme novillero, puis prendre cette troisième alternative.
 Ramón Sánchez (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Raúl García ; témoins, « Palmeño » et « El Caracol » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 13 septembre : José Luis Barrero (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, « Pedrés » ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes.

 20 septembre : Gregorio García (Espagnol). Sueca (Espagne, province de Valence). Parrain, Curro Girón ; témoin, Armando Conde Proaño ; taureaux de la ganadería de Hernández Plá.

 24 septembre : Manolo Ureña (Mexicain). Yahualica (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Joselito Huerta ; témoin, Jesús Solórzano ; taureaux de la ganadería de San José Buenavista.

 26 septembre : Manuel Cano Ruiz « El Pireo » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, « Zurito » ; quatre taureaux de la ganadería de Carlos Núñez et deux de celle de Valenzuela.

 11 octobre : Manolo Cascales (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « El Tino » ; témoin, Andrés Hernando ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles. Il avait pris une première alternative le , déjà à Murcie.

 12 octobre : José María Aragón (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, « Palmeño » ; taureaux de la ganadería de Javier María Domínguez.

 18 octobre : Juan Tirado (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 25 octobre :
 Juan Calleja (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Pepe Osuna ; témoin, Guillermo Sandoval ; taureaux des ganaderías de García Barrero et de Gerardo Ortega.
 Ricardo Izquierdo García (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Manuel Carra ; témoin, « Luguillano » ; taureaux de la ganadería du comte de Mayalde.

 13 décembre : Benjamín López (Mexicain). Mexico. Parrain, Jaime Bolaños ; témoin, Óscar Realme ; taureaux de la ganadería de Zamarrero.

 20 décembre : Emilio Sosa (Mexicain). Tapachula (Mexique, État du Chiapas).

1965 

 13 février : Mauro Liceaga (Mexicain). Mexico. Parrain, Rafael Rodríguez ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Matancilla.

 25 mars : Tomás Parra (Vénézuélien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Luis Segura ; trois taureaux de la ganadería de Campo Alegre et trois de celle de Santacilia. Il prendra une seconde alternative le  à Madrid, plaza de Vista Alegre.

 18 avril : José Fuentes (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Carlos Corbacho ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 1er mai : Vicente Punzón (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de los Hijos de don Bernardino Jiménez.

 25 mai : Agustín Castellano Martínez « El Puri » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, « El Pireo » ; taureaux des ganaderías de Manuel Arranz et de los Herederos de Carlos Núñez.

 27 mai : Antonio Sánchez (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de los hermanos Flores Cubero.

 5 juin : José Luis Teruel Peñalver « El Pepe » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Miguelín » ; témoin, Andrés Hernando.

 17 juin : Antonio García Sol « Currito » (Espagnol). Guadalajara (Espagne). Parrain, Joselito Huerta ; témoin, Andrés Vázquez.

 8 août :
 Pepe Osuna (Espagnol). Madrid. Parrain, « Antoñete » ; témoin, « El Estudiante » ; taureaux de la ganadería de Félix Cameno. Il avait déjà pris le  à Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie), une alternative non valide en Espagne.
 José Mata (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain « El Cordobés » ; témoin Manuel Herrero ; taureaux de la ganadería de Pío Tabernero.
 Juan de Dios (Mexicain). Vinaròs (Espagne, province de Castellón). Parrain, Efraín Girón ; témoin, « Serranito » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Arjona.

 15 août : Luis Alviz (Espagnol). Gérone (Espagne). Parrain, Luis Segura ; témoin, Pepe Osuna ; taureaux de la ganadería de Flores Albarrán.

 28 août : Óscar Cruz (Colombien). Avilés (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, Victoriano Valencia ; témoin, « Miguelín » ; taureaux de la ganadería de José Ignacio Sánchez. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Cali (Colombie, département du Valle del Cauca).

 5 septembre : Manuel Rodríguez (Espagnol). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, Amadeo dos Anjos] ; taureaux de la ganadería de Javier Solís.

 12 septembre :
 José González « Copano » (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Joselito Huerta ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Julio Aparicio.
 Juan Jimeno (Espagnol). Berja (Espagne, province d'Almería). Parrain, « Miguelín » ; témoin, « Jerezano » ; taureaux de la ganadería de Contreras Hermanos.

 14 septembre : Paco Pallarés (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, José Fuentes ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 26 septembre : Amado Ordóñez (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Paco Herrera ; témoin, Fernando de la Peña ; taureaux de la ganadería de Salustino Galache.

 3 octobre : Ramón Humberto de Ariztizábal Carmona « Quinito II » (Colombien). Soria (Espagne). Parrain, Luis Segura ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Ángel Rodríguez de Arce.

 10 octobre :
 Tomás Sánchez (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, José María Aragón ; témoin, Vicente Punzón ; taureaux de la ganadería de Luis Miguel González.
 Joel Téllez Villarreal « El Silverio » (Mexicain). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Emilio Oliva ; taureaux de la ganadería de Manuel Francisco Garzón.
 Juan Belmonte (Espagnol). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 31 octobre :
 Ginés Picazo (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, Víctor Quesada ; témoin, Antonio León ; taureaux de la ganadería de Germán Pimentel.
 Raúl Contreras « Finito » (Mexicain). Chihuahua (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, Joselito Huerta ; témoin, « Antonio del Olivar » ; taureaux de la ganadería de La Laguna.

 7 novembre :
 Joselito López (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, César Girón ; témoin, « El Pireo » ; quatre taureaux de la ganadería de Peñuelas, un de celle de Guayabita et un de celle de Reyes Huerta, celui de la cérémonie étant de la première.
 Manolo Martínez (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, Humberto Moro ; taureaux de la ganadería de Mimiahuapán.

 21 novembre : Efrén Adame (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Jaime Rangel ; taureaux de la ganadería de Javier Garfías. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua).

 4 décembre : Rafael Palacios (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « El Viti » ; témoin, « El Cordobés ».

 19 décembre : Manuel Espinosa Menéndez « Armillita » (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Santancilla.

1966 

 2 janvier : Manuel Urrutia (Mexicain). Tlaltenango de Sánchez Román (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, Luis Procuna (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Gastón Santos) ; taureaux de la ganadería de Quiriceo.

 25 janvier : Rafael Muñoz « Chito » (Mexicain). (Lieu inconnu). Parrain, « El Ranchero » ; témoin, Manuel Amador ; taureaux de la ganadería de Tequispiapán.

 19 mars :
 Gregorio Tebar Pérez « El Inclusero » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Paco Pallarés ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.
 Andrés Torres Jiménez « El Monaguillo » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Pérez Tabernero.
 Antonio Ruiz Rodríguez « Espartaco » (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, Emilio Oliva ; témoin, Efraín Girón ; taureaux de la ganadería de Eloy Jiménez Prieto.

 27 mars : Efraín Adame (Mexicain). Mexico. Parrain, Curro Girón ; témoin, « El Estudiante ».

 10 avril :
 Aurelio Núñez (Espagnol). Madrid. Parrain, Luis Segura ; témoin, José Luis Barrero ; taureaux de la ganadería de Hoyo de la Gitana.
 Manuel Álvarez Prieto « El Bala » (Espagnol). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Paco Corpas. (Alternative non valide en Espagne.)

 16 avril : Curro Limones (Espagnol). Madrid. Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, Efraín Girón ; taureaux de la ganadería de los Herederos de doña María Montalvo.

 27 avril : Antonio Guerra (Espagnol). Madrid. Parrain, « Sánchez Bejarano ».

 19 mai : Sebastián Palomo Martínez « Palomo Linares » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería de Galache.

 21 mai : José Manuel Inchausti « Tinín » (Espagnol). Madrid. Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez.

 1er juin : José Morán Fanjul « Facultades » (Espagnol). Antequera (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Limeño » ; témoins, Emilio Oliva et « Copano » ; taureaux de la ganadería de Manuel Navarro Salido.

 29 juin : José Luis Blasco Caetano (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, Óscar Cruz ; taureaux de la ganadería de Soria y Peñato.

 25 juillet : Pablo Alonso Fernández « El Norteño » (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, José Fuentes ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 31 juillet : Víctor Ruiz de la Torre Muñoz « El Satélite » (Espagnol). Calahorra (Logroño). Parrain, Antonio León ; témoin, Vicente Punzón ; taureaux de la ganadería de Martín Andrés Hermanos.

 11 août : Francisco Rivera Pérez « Paquirri » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain Paco Camino ; témoin « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Urquijo de Federico.

 24 août : Alfonso Ramírez « Caleserito » (Mexicain). Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, « Calesero ». Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico.

 28 août : Eloy Cavazos (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Antonio Velázquez ; témoin, Manolo Martínez ; taureaux de la ganadería de San Miguel Mimiahuapam.

 11 septembre : Adolfo Ávila Ramírez « Paquiro » (Espagnol). Calatayud (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, Efraín Girón ; taureaux de la ganadería de Eugenio Marín Marcos.

 19 septembre : Francisco Barrios Estelrich « El Turia » (Espagnol). Ondara (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « El Tino » ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Isabel Ramírez Zurbano. Il avait pris une première alternative le  à Valence (Espagne), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 21 septembre : Francisco Raigón (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, « Palmeño » ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Cembrano.

 25 septembre : Jesús Solórzano (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Fermín Murillo ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 27 septembre : Tino Morte (Espagnol). Abarán (Espagne, province de Murcie). Parrain, Paco Camino ; témoin, « Tinín » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Terrones.

 2 octobre :
 Baldomero Martín Ramos « Terremoto de Málaga » (Espagnol). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, « El Monaguillo » ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 Pablo Sánchez Valdeperas « Barajitas » (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, Vicente Punzón ; témoin, Luis Alviz ; taureaux de la ganadería de Flores Albarrán.

 9 octobre : Fernando dos Santos (Portugais). Mérida (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Vicente Punzón ; témoin, Luis Alviz ; taureaux de la ganadería de Javier Solís.

 16 octobre :
 Abilio Langa (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Luis Segura ; témoin, Efraín Girón ; taureaux de la ganadería de los Hijos de Bernardino Jiménez.
 Torcuato Varón Toribio « Torcu Varón » (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Fernando de la Peña ; témoin, Ricardo Izquierdo García ; taureaux de la ganadería du comte de Mayalde.

 30 octobre : Tomás Parra (Vénézuélien). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, Antonio de Jesús ; témoin, « Currito » ; taureaux de la ganadería de Ana Peña, viuda de Campos. Il avait pris une première alternative le  à Valencia (Venezuela, État de Carabobo).

1967 

 15 janvier : Alfonso Ramírez « Caleserito » (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Andrés Hernando ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua).

 2 février : Alfonso Lomelí (Mexicain). Cañadas de Obregón (Mexique, État de Jalisco). Parrain, « El Estudiante » ; témoin, Chano Ramos ; taureaux de la ganadería de Corlomé.

 27 février : Pedrín Benjumea (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando.

 2 avril : Antonio Ruíz « El Barquillero » (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, Curro Romero ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Pío Tabernero.

 9 avril :
 José María Gordillo García « José María Susoni » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Zurito » ; témoin, « El Inclusero » ; taureaux de la ganadería de Cuadri y Vides.
 Florencio Blázquez Moro « Flores Blázquez » (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Francisco Garzón.
 Luis Rocha (Colombien). Chinácota (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, « Vázquez II » ; témoin, « Rondeño » ; taureaux de la ganadería de Clara Sierra.

 7 mai : Luis Navarro Bernal « El Isleño » (Espagnol). Cabra (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Zurito » ; témoin, José Fuentes ; taureaux de la ganadería de García Barroso.

 11 mai : Pedro Lara (Espagnol). Villarrobledo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Victor Mendes ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Peralta.

 20 mai : Agapito Sánchez y Sánchez « Sánchez Bejarano » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Viti » ; témoin, « Tinín » ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 11 juin :
 Robert Ryan (Américain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, Raúl García ; témoin, Gabino Aguilar ; taureaux de la ganadería de Coaxamalucan. Alternative non valide en Espagne.
 José Ortas (Espagnol). Motril (Espagne, province de Grenade). Parrain, Vicente Punzón ; témoin, Óscar Cruz.

 13 juin : Manolo Gallardo (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Curro Girón ; témoin, Luis Segura ; taureaux de la ganadería de Socorro Sánchez Dalp.

 25 juin : Paco Ceballos (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, Jaime Ostos.

 29 juin : Víctor Manuel Martín (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés.

 30 juin : Ángel Teruel (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, Pedrín Benjumea ; taureaux de diverses ganaderías celui de la cérémonie étant de celle de Agustina Sánchez Flores.

 13 juillet : Humberto Torres « El Cortijero » (Colombien). Mazatlán (Mexique, État de Sinaloa). Parrain, Luis Procuna ; témoin, Joaquín Bernadó ; taureaux de la ganadería de Precillas.

 27 juillet : Mário Coelho (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « El Pireo ».

 30 juillet : Manuel Carrillo (Espagnol). Monóvar (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « El Tino » ; témoin, « El Inclusero » ; taureaux de la ganadería de Frías.

 9 août : Gabriel de la Casa (Espagnol). Manzanares (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, Víctor Manuel Martín ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Montalvo.

 15 août :
 Juan Cabello Moya « El Brujo » (Espagnol). Ibiza (Îles Baléares). Parrain, Juan Muñoz (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Manuel Baena) ; taureaux de la ganadería de Eloy Jiménez Prieto.
 Moisés Hernández « El Procuna Colombiano » (Colombien). Misantla (Mexique, État de Veracruz). Parrain, Manuel Capetillo ; taureaux de la ganadería de Begoña.

 26 août : Aurelio García Higares (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Bohórquez.

 1er septembre : José Rivera Pérez « Riverita » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Miguelín » ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 2 septembre : Santiago García de la Morena (Espagnol). Colmenar Viejo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Vicente Punzón ; témoin, Luis Alviz ; taureaux de la ganadería de García Ibáñez.

 3 septembre : Enrique Patón (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Chamaco » ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Arranz.

 16 septembre : Ricardo Castro (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Alfredo Leal ; témoin, « Finito » ; taureaux de la ganadería de Valparaíso.

 17 septembre : José Salguero (Espagnol). San Felíu de Guixols (Espagne, province de Gérone). Parrain, « Jerezano » ; témoin, Óscar Cruz ; taureaux de la ganadería de Félix Moreno de la Cova.

 1er octobre :
 Adolfo José Rojas Flores (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Antonio Garde.
 Héctor Álvarez (Vénézuélien). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Andrés Hernando ; témoin, Víctor Manuel Martín ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 8 octobre : Héctor Alberiz Villa Molina « El Chano » (Colombien). Montoro (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « El Inclusero » ; témoin, « El Brujo » ; taureaux de la ganadería du comte de Ruiseñada.

 11 octobre : José Luis Rodríguez Bernal « Capillé » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Andrés Hernando ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Urquijo.

 15 octobre : Marcos Gómez Molina « El Colombiano » (Colombien). Sabinas (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Pepe Luis Vázquez (pas de témoin, la corrida étant une corrida mixte complétée par la novillera Morenita del Quindío) ; taureaux de la ganadería de La Playa.

 20 octobre : Florentino Luque (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, Víctor Quesada ; témoin, Vicente Perucha ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles.

 20 novembre : Antonio Lomelín (Mexicain). Irapuato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Joselito Huerta ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco.

 1er décembre : Mariano Cruz (Équateurien). Riobamba (Équateur, province du Chimborazo). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, « El Cordobés ». Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une seconde le  à Torrelavega (Espagne, Cantabrie).

1968 

 7 janvier : Ricardo de Castro (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, « Finito » ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.

 4 février : Leonardo Manzano (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Manuel « Armillita » ; témoin, Ricardo de Castro ; taureaux de la ganadería de Tequisquiapan.

 3 mars :
 Miguel Márquez (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, « Miguelín » ; taureaux de la ganadería de Núñez Hermanos.
 Manuel Carnero Segura « Manolo Quintana » (Espagnol). Orihuela (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Manolo Cascales ; témoin, Juan Muñoz ; taureaux de la ganadería de Flores Albarrán. Après son alternative, il prendra comme apodo « Chamaquín ».

 10 mars :
 Ricardo de Fabra (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.
 Antonio Millán Díaz « Cerito de Úbeda » (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Lisardo Sánchez.

 14 mars : Manolo Cortés (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Diego Puerta ; taureaux de la ganadería de Urquijo.

 19 mars : Fernando Tortosa (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Pireo » ; taureaux de la ganadería de Gerardo Ortega.

 31 mars : Víctor Pastor (Mexicain). Mérida (Mexique, État de Yucatán). Parrain, Alfredo Leal ; témoin, Antonio Lomelín ; taureaux de la ganadería de Ernesto Cuevas.

 12 mai : Bertha Trujillo de Gómez « Morenita del Quindío » (Colombien). Comalcalco (Mexique, État de Tabasco). Parrain, José Ramón Tirado ; témoin, Marco Gómez ; taureaux de la ganadería de Precillas.

 23 mai : Rafael Roca (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, Jaime Ostos ; taureaux de la ganadería de Diego Garrido.

 23 juin : José Falcón (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Alberto Cunhal Patricio.

 7 juillet : Fabián Ruiz (Mexicain). (Mexique, ville inconnue). Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Mexico, « plaza Monumental ».

 18 juillet :
 Federico Navalon Ossorio « El Jaro » (Espagnol). Vitoria (Espagne, province d'Alava). Parrain, Óscar Cruz ; témoin, « Barajitas » ; taureaux de la ganadería de Romero Reguera.
 Luis Barceló (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Mondeño » ; témoin, « Paquirri ».

 25 juillet : Manuel Sánchez (Espagnol). Dos Hermanas (Espagne, province de Séville). Parrain, Emilio Oliva ; témoin, « Riverita » ; taureaux de la ganadería de Clemente Tassara.

 28 juillet : José Luis de la Casa (Mexicain). Madrid. Parrain, Luis Segura ; témoin, Emilio Oliva ; taureaux de la ganadería de Molero.

 1er août : Pablo Gómez Terrón (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, Gabriel de la Casa ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.

 11 août :
 Antonio García Gutiérrez « Utrerita » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, « Sánchez Bejarano » ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.
 Juan José García Corral « Juan José » (Espagnol). Manzanares (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Andrés Hernando ; témoin, Gabriel de la Casa.
 Pedro Santamaría (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Victoriano Valencia ; témoin, « Paquiro » ; taureaux de la ganadería de Alejandro García.

 15 août : Mariano Cruz (Équateurien). Torrelavega (Espagne, Cantabrie). Parrain, Flores Blázquez ; témoin, « El Norteño » ; taureaux des ganaderías de Arellano et de Gamero Cívico. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le 1er décembre 1967 à Riobamba (Équateur, province du Chimborazo).

 17 août : José Ruiz Baos « El Calatraveño » (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores.

 26 août : Juan Carlos Beca Belmonte (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, « Miguelín » ; taureaux de la ganadería de Carlos Urquijo.

 8 septembre : Dario Piedrahita Cardona « Pedro Domingo » (Colombien). Cintruénigo (Espagne, Navarre). Parrain, Gregorio Sánchez ; témoin, « Tinín » ; taureaux de la ganadería de Manuel Navarro.

 14 septembre : Curro Rivera (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Joselito Huerta ; témoin, Jaime Rangel ; taureaux de la ganadería de San Martín.

 19 septembre : Ángel Grau (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Manuel Blázquez ; témoin, « El Inclusero » ; taureaux de la ganadería de Socorro Sánchez-Dalp.

 29 septembre : Carlos Málaga « El Sol » (Vénézuélien). San Miguel de Allende (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Fabián Ruiz ; taureaux de la ganadería de Campo Alegre.

 15 octobre :
 José María Membrives de la Cruz (Espagnol). Ávila (Espagne). Parrain, Gabriel de la Casa ; témoin, Miguel Márquez ; taureaux de la ganadería de Lucio Muriel Sánchez.
 Enrique Marín (Espagnol). El Barco de Ávila (Espagne, province d'Ávila). Parrain, Vicente Punzón ; témoin, Héctor Villa ; taureaux de la ganadería de Arturo Sánchez Sánchez.

 20 octobre : Hernán Alonso (Colombien). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Gabriel de la Casa ; témoin, « Juan José » ; trois taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández, deux de celle de Francisco et Eusebia Galache et un de celle de Matías Bernardos, celui de la cérémonie étant de Francisco et Eusebia Galache.

 3 novembre : Lucio Requena (Vénézuélien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Alfredo Leal ; témoin, Palomo Linares ; cinq taureaux de la ganadería de Peñuelas et un de celle de Pastejé (celui de la cérémonie).

1969 

 2 février : Fabián Ruiz (Mexicain). Mexico, « plaza Monumental ». Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, Mauro Liceaga ; taureaux de la ganadería de La Laguna. Il avait pris auparavant une alternative, non valide en Espagne, le  au Mexique.

 9 février : Paco Asensio (Espagnol). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Zurito » ; témoin, Fernando Tortosa ; taureaux de la ganadería de Antonio de la Cova Benjumea.

 9 mars : Bienvenido Luján (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, Vicente Punzón ; témoin, « Tinín » ; taureaux de la ganadería de Alonso Moreno.

 17 mars : Juan Antonio Alcoba Rosa « Macareno » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Álvaro Domecq.

 18 mars : Sancho Dávila (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 19 mars :
 José Luis González González « José Luis Román » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Antonio Ordóñez ; témoin, Miguel Márquez ; taureaux de la ganadería de Carlos Urquijo de Federico.
 Antonio Pérez (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Emilio Oliva ; témoin, « Jerezano » ; taureaux de la ganadería de García Romero.

 30 mars : Guillermo Montes (Mexicain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, Alfredo Leal ; témoin, Raúl García ; taureaux de la ganadería de Las Huertas.

 6 avril : Ángel Rodríguez « Angelete » (Espagnol). Madridejos (Espagne, province de Tolède). Parrain, « Joselillo de Colombia » ; témoin, Pedro Santamaría ; taureaux de la ganadería de Francisco Ramírez Zurbano.

 16 avril : Antonio Barea (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Limeño » ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 27 avril : Francisco Ruiz Miguel (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, José Fuentes ; témoin, Manolo Márquez ; taureaux de la ganadería de Pinto Barreiros.

 18 mai : Miguel Soler Jiménez « El Gasolina » (Espagnol). Benalmadena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, Gabriel de la Casa ; taureaux de la ganadería de Tomás Prieto de la Cal.

 1er juin : Florencio Casado Morales « El Hencho » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Zurito » ; témoin, Fernando Tortosa ; taureaux de la ganadería de Gerardo Ortega.

 8 juin : Santiago López (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Antonio Mández.

 20 juin : Sebastían Martín Lorenzo « Chanito » (Espagnol). Madrid. Parrain, Andrés Hernando ; témoin, Pedrín Benjumea ; taureaux de la ganadería de Emilio Arroyo.

 23 juin : Manuel Alcaraz (Espagnol). Ibiza (Îles Baléares). Parrain, « Joselillo de Colombia » ; témoin, José Luis de la Casa ; taureaux de la ganadería de José Tomás Frías Hermanos.

 24 juin : Dámaso González (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Miguelín » ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Flores Cubero.

 29 juin : Julio Vega Rodríguez « El Marismeño » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « Mondeño » ; taureaux de la ganadería du marquise de Domecq.

 18 juillet : Pepe Luis Segura (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Viti » ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Núñez Hermanos.

 10 août : Ramón Reyes « El Ciclón de Puerto Cabello » (Vénézuélien). Ondara (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Manuel Amador ; témoin, « El Chano » ; taureaux de la ganadería de Eugenio Marín Marcos.

 24 août : Antonio Poveda (Espagnol). Figueras (Espagne, province de Gérone). Parrain, « Luguillano » ; témoin, José Luis de la Casa ; taureaux de la ganadería de José Matías Bernardos.

 31 août :
 José Luis Parada (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Limeño » ; témoin, Francisco Ruiz Miguel ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.
 Antonio Castillo (Espagnol). Laudio (Espagne, province d'Alava). Parrain, Manuel Amador ; témoin, Adolfo Rojas ; taureaux de la ganadería de Higinio Luis Severino.

 15 septembre : Jacinto López Barba « El Rerre » (Espagnol). Piedrabuena (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, « Tinín » ; témoin, « El Chano » ; taureaux de la ganadería de Blanca Ramos Paúl.

 21 septembre :
 Guillermo Gutiérrez Ejea « El Ecijano » (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, Victoriano Valencia ; témoin, Juan Carlos Beca Belmonte ; taureaux de la ganadería du marquis de Ruchena.
 Rafael Astola (Espagnol). Zalamea la Real (Espagne, province de Huelva). Parrain, Antonio Barea ; témoin, José Luis Parada ; taureaux de la ganadería de Antonio de la Cova.

 23 septembre : Gilberto Charry Montealegre « El Pibe » (Colombien). Borja (Espagne, province de Saragosse). Parrain, César Girón ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Ramón Sorando Herranz.

 28 septembre : José Puerto García « Joselito del Puerto » (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « El Tino » ; témoin, Ricardo de Fabra ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 11 octobre : Vicente Linares (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, José Fuentes ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores.

 12 octobre :
 Curro Vázquez (Espagnol). Madrid, plaza de Vistalegre. Parrain, José Fuentes (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Barcial
 Gregorio Lalanda (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, « Limeño » ; témoin, Miguel Márquez ; taureaux de la ganadería de Juan Guardiola.
 Ángel Flores Marín « El Mejorano » (Espagnol). Villena (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « El Tino » ; témoin, « El Ciclón de Puerto Cabello » ; taureaux de la ganadería de Vázquez de Troya.

1970 

 22 février : Rodrigo Viteri (Équateurien). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Pepe Luis Vásquez ; témoin, Rogelio Chávez ; taureaux de la ganadería de Santa Marta.

 8 mars : Julián García (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Juan Mari Pérez-Tabernero.

 10 mars : Juan de la Cova « Calero » (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, « Antoñete » ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Navarro Salido.

 19 mars : Juan Asenjo Castro « Juan Calero » (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, « Antoñete » ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Manuel Navarro Salido.

 29 mars : Rafael Rodríguez Pérez de Torres « Rafael Torres » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Riverita » ; taureaux de la ganadería de Carlos Urquijo de Federico.

 5 avril : Manuel Rodríguez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, José Fuentes ; témoin, Francisco Ruiz Miguel ; taureaux de la ganadería de Lisardo Sánchez.

 26 avril : Juan Antonio Navarro Rico « El Andujano » (Espagnol). Andújar (Espagne, province de Jaén). Parrain, « Currito » ; témoin, « El Ciclón de Puerto Cabello » ; taureaux de la ganadería de Eugenio Marín.

 4 mai : Manuel Román Rodríguez « El Estudiante » (Espagnol). Osuna (Espagne, province de Séville). Parrain, « Limeño » ; témoin, Juan Carlos Beca Belmonte ; taureaux de la ganadería de José González Sillero.

 10 mai : Jesús Gómez Garralaga « El Alba » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, Miguel Márquez ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 30 juillet : José Jaime González Sandoval « El Puno » (Colombien). Valence (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux des ganaderías de Pallarés et de Benítez Cubero.

 31 juillet : Juan Pedro Galán (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Luis Parada ; témoin, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas Fernández.

 16 août :
 Diego Francisco (Espagnol). Cantalejo (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Gabriel de la Casa ; taureaux de la ganadería de Galache.
 Jesús Blasco Herrero (Espagnol). Miraflores de la Sierra (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Tinín » ; témoin, Óscar Cruz ; taureaux de la ganadería de la Viudad de Arribas.

 28 août : Ricardo Mitsuya (Péruvien). Ondara (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Julián García ; taureaux de la ganadería de Miguel Ceballos.

 30 août : Ernesto San Roman « El Queretano » (Mexicain). Madrid. Parrain, Juan Antonio Alcoba Rosa « Macareno » ; témoin, « Chanito » ; taureaux de la ganadería de Guardiola.

 11 septembre : Antonio Rojas (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Manuel Arranz.

 12 septembre : Teodoro Librero Ruiz « El Bormujano » (Espagnol). Béjar (Espagne, province de Salamanque). Parrain, « El Viti » ; témoin, Miguel Márquez ; taureaux de la ganadería de Germán Gervas.

 19 septembre : Jesús Narváez (Vénézuélien). Elda (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « El Bormujano » ; témoin, Antonio Rojas ; taureaux de la ganadería de Bernandino Jiménez.

 20 septembre : Henry Higgins « Enrique Cañadas » (Britannique). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, Juan Carlos Beca Belmonte ; témoin, José Luis Román ; taureaux de la ganadería de Carmen Ordóñez.

 22 septembre : Eusebio de la Cruz (Espagnol). Munera (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Andrés Hernando ; témoin, Antonio Rojas ; taureaux de la ganadería de Arauz de Robles.

 27 septembre : Emiliano Nuevo « El Toledano » (Espagnol). Torrijos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, Gregorio Lalanda ; taureaux de la ganadería de Cortijoliva.

 4 octobre : Manolo Lozano (Espagnol). Tanger (Maroc). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, Gabriel de la Casa ; taureaux de la ganadería de Eusebia Galache. (Alternative non valide en Espagne).

 12 octobre : Joselito Ortegón (Colombien). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, « El Bormujano » ; témoin, Jesús Narváez ; taureaux de la ganadería de Alejandro García Martín.

 18 octobre : Blas Romero « El Platanito » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, « Currito » ; taureaux de la ganadería du comte de Ruiseñada.

 25 octobre :
 Constantino Sánchez García « El Zorro de Toledo » (Espagnol). Villena (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Joselillo de Colombia » ; témoin, Manuel Carrillo ; taureaux de la ganadería de González Román.
 Ricardo Ceballos (Équateurien). Villarrobledo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, Joselito del Puerto ; taureaux de la ganadería de Antonio Borrero.

 2 novembre : Julio Gómez Pereira (Portugais). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Raúl García ; témoin, Eloy Cavazos.

 15 novembre : Miguel Ramos Zambrana « Miguelete » (Espagnol). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, Óscar Cruz ; témoin, « El Inclusero » ; taureaux de la ganadería de Lacave.

 29 novembre : Oscar Rosmano (Portugais). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Raúl García ; témoin, Jesús Solórzano.

1971 

 24 janvier : Mario Sevilla (Mexicain) et Raúl Ponce (Mexicain). Mexico. Parrain, César Girón ; témoin, « Finito » ; taureaux de la ganadería de Martino G. de Haro.

 14 février : Adrián Romero (Mexicain). Mexico. Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Dámaso González ; taureaux de la ganadería de Llaguno.

 21 février : Alfonso Loredo (Mexicain). Mexico, « plaza Monumental ». Parrain, Leonardo Manzano ; témoin, Mario Sevilla ; taureaux de la ganadería de Gustavo Álvarez.

 7 mars : Miguel Villanueva (Mexicain). Mexico. Parrain, « Calesero » ; témoin, Ricardo Castro ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco.
 
 20 mars : Armando Mora (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, « El Estudiante » ; témoin, Fernando de la Peña.

 11 avril :
 José Saez « El Otro » (Espagnol). Las Palmas (Canaries). Parrain, « El Platanito » ; témoin, Enrique Cañadas ; taureaux de la ganadería de Martín Peñal.
 Santos Perice Parrilla Mazzantini « El Santo » (Espagnol). Santisteban del Puerto (Espagne, province de Jaén). Parrain, Paco Corpas ; témoin, Óscar Cruz ; taureaux de la ganadería de P. Marín.

 12 avril : Marcelino Libreros Ruiz « Marcelino » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Andrés Hernando ; taureaux de la ganadería de María Pallarés.

 9 mai : Antonio José Galán (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, « El Puno » ; taureaux de la ganadería de Álvarez.

 23 mai : Raúl Aranda (Raúl Aranda Perez) (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Miguel Márquez ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 6 juin : Ramón Abascal (Vénézuélien). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, « Antonio del Olivar » ; témoin, Manuel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Peñuelos.

 24 juin : José María Dolls Abellán « Manzanares » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain Luis Miguel Dominguín, témoin « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 27 juin : David San Vicente Moreno « Morenito de Cáceres » (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Ricardo de Fabra ; taureaux de la ganadería de Albarrán.

 18 juillet :
 José Luis Feria Fernández « José Luis Galloso » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Carlos Núñez.
 Jesús Sánchez (Espagnol). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, Paco Ceballos ; témoin, Jesús Narváez ; taureaux de la ganadería de Villamarta.

 24 juillet : Raúl Sánchez (Espagnol). Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, José Luis Parada ; taureaux de la ganadería de Cortijolivo.

 25 juillet : José Rodriguez « El Berenjeno » (Espagnol). Motril (Espagne, province de Grenade). Parrain, Victoriano Valencia ; témoin, José Luis Román ; taureaux de la ganadería de Bernardino Jiménez.

 1er août : Manolo Ortiz (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, José Luis Román ; témoin, « El Gasolina » ; taureaux des ganaderías de Pérez Valderrama et de Osborne.

 14 août :
 Simon Mijares « El Duende » (Vénézuélien). Ronda (Málaga). Parrain, Juan Carlos Beca Belmonte ; témoin, José Luis Parada ; cinq taureaux de la ganadería de Flores Albarrán et un de celle de Galache.
 Joselito Castro (Colombien). Leganés (Espagne, province de Madrid). Parrain, Andrés Hernando ; témoin, José Fuentes ; taureaux de la ganadería de Bernardino Jiménez.

 15 août :
 Ricardo Paulo « Ricardo Chibanga » (Portugais). Séville (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, Rafael Torres ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.
 Curro Claros (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, José Luis Román ; témoin, « El Duende » ; taureaux de la ganadería de Pío Sánchez Halcón.
 José Galán « Joselete » (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, Manuel Zúñiga ; témoin, Aurelio García Higares ; taureaux de la ganadería de Hidalgo Marín.

 10 septembre : Efraín Salamanca (Colombien). San Martín de Valdeiglesias (Espagne, province de Madrid). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Julián García ; taureaux de la ganadería de Los Campillones.

 12 septembre : Robert Pilés (Français). Barcelone (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 13 septembre : Marcos Mendez (Vénézuélien). Ibiza (Îles Baléares). Parrain, « El Calatraveño » ; témoin, Manuel Álcazar ; taureaux de la ganadería de José Tomás Frías.

 19 septembre : Riego Cadena Torres (Équateurien) et Pepín Vega (Espagnol). La Algaba (Espagne, province de Séville). Parrain, « Utrerita » ; taureaux de la ganadería de Navarro Villadiego.

 20 septembre : Juan Carlos Castro Sanz « Luguillano chico » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Salvador Guardiola.

 21 septembre : Germán Ureña (Colombien). Logroño (Espagne, La Rioja). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 26 septembre :
 Gabriel Pericás (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Gregorio Lalanda ; témoin, Julián García ; taureaux de la ganadería de Manuel Camacho
 Andres Romulo Sihay Sánchez « Alfaro » (Péruvien). Pozoblanco (Espagne, province de Cordoue). Parrain, Fernando Tortosa ; témoin, Rafael Torres ; taureaux de la ganadería de Concepción Mencos.

 3 octobre : José María Rudiez Capapey « El Cabañero » (Espagnol). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, John Fulton ; témoin, Paco Ceballos ; taureaux de la ganadería de Juan Gallardo.

 10 octobre : Ricardo Corey (Nationalité inconnue). Guadalajara (Espagne). Parrain, « El Calatraveño » ; témoin, Rafael Torres ; taureaux de la ganadería de Algarra.

 12 octobre :
 Fabián Mena (Équateurien) et Manolo Cadena (Équateurien). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, Francisco Ruiz Miguel ; taureaux de la ganadería de José Murube.
 Francisco Chávez (Péruvien). Arequipa (Pérou, région d'Arequipa). Parrain, Miguel Márquez ; témoins, José Luis Parada, Ramón Abascal, Manolo Linares et Enrique Vera ; taureaux de la ganadería de La Huaca.

 17 octobre : José Luis Ramírez II (Espagnol). Las Palmas (Îles Canaries). Parrain, Manuel Zúñiga ; témoin, « El Platanito » ; taureaux de la ganadería de Socorro Sánchez Dalp.

 20 novembre : Mariano Ramos (Mexicain). Irapuato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Santacilia.

 25 décembre : Rafael Gil Cafuentes « Rafaelillo » (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de San Martín.

1972 

 26 mars :
 Joselito Álvarez (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Luis Procuna ; témoin, José Falcón ; quatre taureaux de la ganadería de Clara Sierra, un de celle de Pueblito Español et un de celle de La Laguna (celui de la cérémonie).
 Sebastián Rodríguez (Espagnol). Tabernas de Valldigna (Espagne, province de Valence). Parrain, Ricardo de Fabra ; témoin, « El Cabañero » ; taureaux de la ganadería de Frías.

 9 avril : Diego O’Bolger (Américain). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, Paco Ceballos (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de La Cova

 16 avril : Antonio Martín « Guerrita » (Espagnol). Xàtiva (Espagne, province de Valence). Parrain, Julián García ; témoin, Antonio Rojas ; taureaux de la ganadería de Miguel Zaballos.

 11 mai : Antonio Porras (Espagnol). Madrid. Parrain, Andrés Hurtado ; témoin, « Marcelino » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés.

 22 mai : Alcadio Fuentes Moya « Curro Fuentes » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Miguelín » ; témoin, Paco Camino ; taureaux des ganaderías de Osborne et Atanasio Fernández.

 1er juin : Pascual Mezquita (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Curro Rivera ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Tabernero de Vilvis.

 17 juin : Carlos Martínez (Vénézuélien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Jesús Cabrera.

 19 juin : Pedro Gutiérrez Moya « El Niño de la Capea » (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, Paco Camino ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Lisardo Sánchez.

 9 juillet : Julio Robles (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Juan María Pérez Tabernero.

 18 juillet : Rogelio Leduc (Mexicain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Mario Sevilla ; taureaux de la ganadería de Santacilia.

 25 juillet : Manuel Amaya (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, Julio Robles ; taureaux de la ganadería de Gómez Giménez.

 5 août : Emilio Garcia « El Lince » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de José Mari Pérez Tabernero.

 19 août : Joaquin García « El Cazalla » (Espagnol). Cazalla de la Sierra (Espagne, province de Séville). Parrain, « Limeño » ; témoin, Gabriel de la Casa ; taureaux de la ganadería de Escobar.

 20 août :
 Roberto Domínguez (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Julio Robles ; taureaux de la ganadería de Cebada Gago.
 Luis Gómez Gómez « Sanluqueño » (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Limeño » ; témoin, « El Marismeño » ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.

 27 août : Paco Bautista (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Diego Puerta ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 3 septembre :
 José Antonio Gaona (Mexicain). Malaga (Espagne). Parrain, « El Monaguillo » ; témoin, José Luis Román ; taureaux des ganaderías de Pepe Luiz Vázquez, Caridad et Palacios.
 Fernando Serrano Alcala-Zamora « Yiyo » (Espagnol). Priego (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « El Hencho » ; témoin, Antonio José Galán ; taureaux de la ganadería de Fernández Palacios.
 Fredy Omar Villanueva « El Negrito » (Vénézuélien). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Paco Camino ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Ramón Sánchez.

 12 septembre : Juan Luis Céspedes (Espagnol). Lezuza (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Paco Camino ; témoin, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Mercedes Pérez Tabernero.

 19 septembre : Riego Cadena (Équateurien) et Pepín Vega (Espagnol). La Algaba (province de Séville). Parrain, « Utrerita » ; taureaux de la ganadería de Navarro Villadiego.

 20 septembre : Raquel Martínez (Mexicaine). (Lieu inconnu). Parrain, Adrián Romero ; témoin, Rogelio Leduc.

 24 septembre :
 Carlos Rodríguez Lopez « El Mito » (Vénézuélien). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Gregorio Lalanda ; taureaux de la ganadería de Victorino Martín.
 Luis Arcángel (Vénézuélien). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, « El Gasolina » ; témoin, Jesús Sánchez ; taureaux de la ganadería du marquis de Villamarta.

 1er octobre : Diego García (Colombien). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, Antonio José Galán ; témoin, Curro Claros ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 11 octobre : Miguel Peropadre « Cinco Villas » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Paquirri » ; témoin, Dámaso González ; taureaux de la ganadería de Diego Puerta.

 12 octobre : Vicente Luis Murcia (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Ricardo de Fabra ; témoin, Julián García ; taureaux de la ganadería de Los Guateles.

 15 octobre : Rafael Jiménez (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Enrique Patón ; témoin, Paco Bautista ; taureaux de la ganadería de Amelia Pérez Tabernero.

 29 octobre : Pablo Alonso Vega « Pablo Arruza » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, Pedrín Benjumea ; témoin, « Utrerita » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Rico.

 1er novembre : Rafael Puga (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, « Manzanares » ; témoin, José Antonio Gaona ; taureaux de la ganadería de Las Salinas.

1973 

 4 février : Curro Leal (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco).
 
 18 mars : José Ortega (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Juan María Pérez-Tabernero Montalvo.

 22 avril :
 Bartolomé Sánchez Coto « Sánchez Coloma » (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, Curro Girón ; témoin, Antonio Rojas ; taureaux de la ganadería de Juan Morales.
 David Cavazos Ramírez « Vito » (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, son frère Eloy Cavazos ; témoin, Curro Rivera ; taureaux de la ganadería de Mariano Ramírez.

 29 avril : José Antonio Campuzano (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 3 juin : Javier Sarasa (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, Paco Ceballos ; témoin, Bartolomé Sánchez Simón ; cinq taureaux de la ganadería de Lucio Muriel et un (celui de la cérémonie) de celle de César Moreno.

 24 juin :
 César Morales (Espagnol). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, Paco Ceballos ; témoin, Diego O’Bolger ; taureaux de la ganadería de José Ortega Sánchez.
 Manolo de los Reyes (Espagnol). Tolosa (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, Curro Girón.

 29 juin : Francisco San Pedro Rodríguez « El Almendro » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, José Antonio Campuzano ; quatre taureaux de la ganadería de Sánchez Ibargüen, un de celle de Diego Garrido et un de celle des Hermanos Guardiola Domínguez.

 29 juillet : Francisco Núñez « Currillo » (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Luis Miguel Dominguín.

 15 août : Manuel Rueda Morales « Manolo Peñaflor » (Espagnol). Orihuela (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Juan José » ; témoin, « El Sol » ; taureaux de la ganadería de los hermanos Domecq.

 16 août :  Pedrín Castañeda (Colombien). Burgo de Osma (Espagne, province de Soria). Parrain, « El Viti » ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Román Sorando.

 19 août : José Manuel Pinto (Portugais). Cáceres (Espagne). Parrain, Antonio Bienvenida ; témoin, José Luís Parada.

 28 août : Eugénio Vaz Pavesio « Curro de Camas » (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, Pedrín Benjumea ; témoin, Sánchez Bejarano ; taureaux de la ganadería de Lucio Cobaleda.

 2 septembre :
 Félix López Calvo « El Regio » (Espagnol). Palencia (Espagne). Parrain, Manolo Cortés.
 Juan Luna (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Fabián Ruiz.

 7 septembre : Alfonso Romero (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 12 septembre : Juanito Martínez (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 23 septembre : Juan Muñoz (Espagnol). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, « El Monaguillo ».

 24 septembre : José Valverde (Espagnol). Ibiza (Îles Baléares). Parrain, Antonio Barea (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Luis Valdenebro) ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores.

 7 octobre : Luis Millán Sánchez « El Teruel » (Espagnol). Saragosse (Espagne).

 12 octobre : Álvaro Laurín (Colombien). Saragosse (Espagne). Parrain, Diego Puerta ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Martínez Elizondo.

 22 octobre :  Manolo Arruza (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Curro Leal ; taureaux de la ganadería de Cabrera.

 25 novembre : Salvador Fernández Tomás (Espagnol). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Copano ».

 3 décembre : Edgar Peñaherrera (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Luis Miguel Dominguín ; témoin, Palomo Linares.

1974 

 23 février : Jorge Jiménez (Vénézuélien). Mérida (Venezuela, État de Mérida). Parrain, Manolo Martinez ; témoin, Eloy Cavazos ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras.

 24 février : Jorge Blando (Mexicain). Mexico, plaza Monumental. Parrain, Miguel Villanueva ; témoin, Raúl Ponce de León ; taureaux de la ganadería de La Laguna.

 17 mars : Cristobal Cuenca « Tobalo Vargas » (Espagnol). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Jerezano ».

 14 avril : Paco Alcalde (Espagnol) et Carlos Escolar Martín « Frascuelo » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Juan María Pérez-Tabernero.

 19 mai : Manuel García Rubio (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, Ricardo de Fabra ; témoin, Manuel de los Reyes ; taureaux de la ganadería de Luis Albarrán.

 13 juin : Manuel Aroca (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Limeño » ; témoin, « El Marismeño » ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 14 juillet : Manuel Sevilla Hidalgo « El Taranto » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « El Caracol » ; témoin, Manuel Amaya ; taureaux de la ganadería de Lorenzo et Alejandro García Martín.

 2 août : Rafael Ponzo (Vénézuélien). Almuñécar (Espagne, province de Grenade). Parrain, Antonio José Galán ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Salvador Gavira.

 11 août : Juan Montiel (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Marismeño ».

 18 août : Romualdo Manuel Alonso Herrera « Herrerita » (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, Curro Fuentes ; témoin, Paco Bautista ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 25 août : José Nicasio Bartolomé Justado « Pepe Colmenar » (Espagnol). Colmenar Viejo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, Francisco Ruiz Miguel ; taureaux de la ganadería de El Pizarral.

 2 septembre : José Ignacio Fernández Toledano « Curro Toledano » (Espagnol). Las Pedroñeras (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Gabriel de la Casa.

 4 septembre : Jorge Enrique Calvo Clavijo « El Cali » (Colombien). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Los Guateles.

 8 septembre : Juan Arias (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Manolo Ortiz ; témoin, José Ortega ; taureaux de la ganadería de José Domecq. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Nerja (Espagne, province de Malaga).

 12 septembre : Juan Martínez Lorenzo (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 22 septembre : Celestino Correa (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, « El Cali » ; taureaux de la ganadería de José Ortega Casado.

 30 septembre : Efrén Adame (Mexicain). Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, Adrián Ruiz ; témoin, Ricardo Castro ; taureaux de la ganadería de Santa Marta. Il avait pris une première alternative le  à San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 12 octobre : José Ortega Cano (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Paco Bautista ; taureaux de la ganadería de Osborne.

 20 octobre : Jorge Herrera (Colombien). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Manuel Higuero.

 21 octobre : Antonio Ramírez Camacho « El Húngaro » (Espagnol). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, Juan Arias.

 23 novembre : Fermín Espinosa Menéndez « Armillita » (Mexicain). Aguascalientes, état d'Aguascalientes). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Eloy Cavazos ; taureaux de la ganadería de Torrecillas.

 15 décembre : Jorge Ávila (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Manuel Capetillo ; témoin, Fermín « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Cerralvo. (Alternative non valide en Espagne.)

 22 décembre : Juan Gómez (Colombien). Armenia (Colombie, département du Quindío). Parrain, Curro Girón ; témoin, Antonio José Galán ; taureaux de la ganadería de Pueblito Español.

1975 

 19 janvier : Humberto Moro (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Curro Rivera ; taureaux de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapam.

 17 mars : Bernard Dombs « Simon Casas » (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, Paco Alcalde ; taureaux de la ganadería de Dioniso Rodríguez.

 30 mars : Guillermo Císcar Mateu « Chavalo » (Espagnol). Madrid, plaza Vistalegre. Parrain, Curro Girón ; témoin, Francisco Herrera ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 24 avril : Eduardo Liceaga (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Humberto Moro ; taureaux de la ganadería de Tequisquiapan.

 22 juin :
 Paco Lucena (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Francisco Ruiz Miguel.
 Sebastián Cortés (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Paco Camino.
 Avelino de la Fuente (Espagnol). León (Espagne). Parrain, « Paquirri » ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores

 29 juin : José Ibáñez (Espagnol). Ávila (Espagne). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, « El Calatraveño » ; taureaux de la ganadería de Lorenzo et Alejandro García.

 13 juillet : José Mellado (Espagnol). Lloret de Mar (Espagne, province de Gérone). Parrain, Joaquín Bernadó.

 20 juillet : Tomás Moreno Ortiz « El Tempranillo » (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 3 août :
 Marcos Ortega (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, Dámaso González ; taureaux de la ganadería de Juan Mari Pérez Tabernero.
 Fernando Heredia Romero (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Paquiro » ; témoin, Juan Montiel ; taureaux de la ganadería de Campos Peña.
 José González César « César González » (Espagnol). Estella (Espagne, Navarre). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Raúl Aranda ; taureaux de la ganadería de Alejandro García Martín.

 10 août : Gabriel Puerta (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Paco Camino ; témoin, Rafael de Paula ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 18 août : José Peña « Pepín Peña » (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, Ricardo de Fabra ; taureaux de la ganadería de Sánchez Arjona.

 26 août : Fidel Sanjusto Fernández « Curro González » (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Julio Robles ; taureaux de la ganadería de José Luis Osborne.

 11 septembre : Luis Guin « Luis de Aragua » (Vénézuélien). Grenade (Espagne). Parrain, Curro Girón ; témoin, « Manili » ; sept taureaux de la ganadería de Salvador Gavira et un de celle de Leopoldo Lamamié de Clairac, celui de la cérémonie étant de la première.

 14 septembre : Luis Sánchez Pacheco « Guerrita » (Espagnol). Cehegín (Espagne, province de Murcie). Parrain, Ricardo de Fabra ; témoin, Alfonso Romero ; taureaux de la ganadería de García Romero Hermanos.

 12 octobre : Antonio Francisco Vargas (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, José Ortega Cano ; (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Miguel Arroyo) ; taureaux de la ganadería de Francisco Ortega.

 19 octobre : Fermin Figueras « El Boris » (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Manolo Martinez ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.

 Date inconnue : José Antonio González « Chilolín » (Mexicain). Sayula (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Curro Leal ; taureaux de la ganadería de Matancillas.

1976 

 24 avril : Manuel Ruíz Regalo « Manili » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Palomo Linares ; trois taureaux de la ganadería de Martín Berrocal, deux de celle de Manuel González et un de celle du marquis de Domecq.

 23 mai : Luis Francisco Esplá (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Manuel Benítez.

 27 mai : Agustín Parra Vargas « Parrita » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 13 juin : Ireneo Baz Benito « El Charro » (Espagnol). Logroño (Espagne, La Rioja). Parrain, « El Puno » ; témoin, Paco Lucena.

 15 juin : Cruz Flores (Mexicain). San Juan del Río (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Eloy Cavazos ; taureaux de la ganadería de San Martín.

 5 juillet : Ángel Rafael (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Antonio Rojas ; témoin, Sebastián Cortés ; taureaux de la ganadería de Samuel Flores.

 18 juillet : Álvaro Márquez (Espagnol). Mont-de-Marsan (France, département des Landes). Parrain, Paco Camino.

 1er août : Salvador Farelo (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Dámaso Gómez ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Salvador Guardiola.

 8 août : Alfonso Galán (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, Salvador Farelo ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 15 août : Jacques Brunet « Jaquito » (Français). Tarragone (Espagne). Parrain, Gabriel de la Casa ; témoin, « Parrita » ; taureaux de la ganadería de Javier Molina.

 22 août : Frédéric Pascal (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Luis Francisco Esplá ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 26 août : José Torres « El Pajarito » (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Eloy Cavazos ; taureaux de la ganadería de Tres Guerras.

 13 septembre : Antonio Poveda (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, Antonio Rojas ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 26 septembre : José Antonio Montoto Barco « Pepe Pastraña » (Espagnol). Guadalajara (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, « Manzanares ».

 3 octobre : Yimmer Bernardo Trosel Estévez « Bernardo Valencia » (Vénézuélien). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Miguelín » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Luis Valdenebro) ; taureaux de la ganadería de José Escobar.

 12 octobre :
 Justo Benítez (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Raúl Aranda ; témoin, Luis Francisco Esplá ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando.
 Carlos Osorio « Rayito de Venezuela » (Vénézuélien). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Carlos Núñez.

 1er novembre : Francisco Camacho Fernández « Curro Camacho » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Miguel Rodríguez ; témoin, José Antonio Campuzano ; taureaux de la ganadería de Ana Carolina Díez Mahou.

 21 novembre : Pedro González « El Venezolano » (Vénézuélien). Maracaibo (Venezuela, État de Zulia). Parrain, Paco Camino ; témoin, Cruz Flores ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.

1977 

 13 mars : Néstor Alberto Ruiz Bohórquez « El Bogotano » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Curro Girón ; témoin, Alfonso Galán ; taureaux de la ganadería de Las Mercedes.

 19 mars : Antonio Rubio « Macandro » (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de José Benítez Cubero.

 21 avril : Antonio Gutiérrez Peña « Antonio Chacón » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Niño de la Capea ».

 15 mai : Fabio Zerrato (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, Hernán Alonso ; taureaux de la ganadería de Las Fuentes.

 28 mai : Christian Montcouquiol « Nimeño II » (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain Ángel Teruel ; témoin « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 29 mai : Antonio Sánchez Franco « Sánchez Cáceres » (Espagnol). Cáceres (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Martín Berrocal.

 17 juillet : Pepe Zalazar (Espagnol). Figueras (Espagne, province de Gérone). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, « El Jato » ; taureaux de la ganadería de Leopoldo Lamamié de Clairac.

 20 juillet : Hernando Quintero Muñoz « El Solo » (Colombien). Sogamoso (Colombie, département de Boyacá). Parrain, Curro Girón ; témoin, Manolo Zúñiga ; taureaux de la ganadería de Balcones del Rió.

 31 juillet : Juan Ramos (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 1er août : Francisco Méndez Rodríguez « Curro Méndez » (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, « Paquirri » ; témoin, Paco Alcalde ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas Fernández.

 9 août : Francisco Castellano Robles « Paco Robles » (Espagnol). Plasencia (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Paco Camino.

 21 août : Óscar Silva (Colombien). Ondara (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Tinín » ; témoin, Juan Ramos ; taureaux de la ganadería de García Barroso.

 28 août :
 Álvaro Eliécer Zúñiga Zúñiga « Álvaro Torel » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Curro Leal ; taureaux de la ganadería de El Encenillo.
 Manuel Maldonado Jiménez (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Joaquín Bernadó ; témoin, « El Cali » ; taureaux de la ganadería de Ignacio Pérez-Tabernero. (Au début de sa carrière, il avait pris comme apodo « El Pelos ».

 4 septembre : Jairo Antonio Castro (Colombien). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Paco Alcalde ; témoin, Manuel Maldonado ; taureaux de la ganadería de Manuel Camacho.

 10 septembre : Leonidas Manrique (Colombien). Cercedilla (Espagne, province de Madrid). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, Antonio José Galán ; taureaux de la ganadería de Cesário Sánchez.

 11 septembre : Pepe Cámara (Vénézuélien). Figueras (Espagne, province de Gérone). Parrain, « El Puno » ; témoin, José Salazar ; taureaux de la ganadería de Leopoldo Lamamié de Clairac.

 14 septembre :  Luís Miguel Moro (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de María Lourdes Martín de Pérez-Tabernero.

 25 septembre : Rafael Pirela (Vénézuélien). Torrijos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Manolo Arruza ; témoin, Luis Francisco Esplá ; taureaux de la ganadería de José y Tomás Frías.

 1er octobre : Ángel Sulbarán (Vénézuélien). San Miguel de Allende (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, « El Queretano » ; taureaux de la ganadería de Montecristo.

 23 octobre : Jorge Polanco (Vénézuélien). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, José Ortega Cano (pas de témoin la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Antonio de la Cova.

 6 novembre : Lorenzo del Olmo (Espagnol). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Utrerita « (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Javiel Buendía) ; taureaux de la ganadería de Vázquez Silva Hermanos.

 13 novembre : Vicente Martínez Izquierdo « Levantino » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « Guerrita » ; témoin, Antonio Francisco Vargas ; taureaux de la ganadería de José Domecq de la Riva.

 20 novembre : David Silveti (Mexicain). Irapuato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Manolo Arruza ; taureaux de la ganadería de Mariano Ramírez.

 28 novembre : Guillermo Capetillo (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Santiago.

 11 décembre : José Antonio Ramírez « El Capitán » (Mexicain). Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Paco Camino ; témoin, Eloy Cavazos ; taureaux de la ganadería de Torrecillas.

1978 

 11 février : Jorge Gutiérrez (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Curro Rivera ; taureaux de la ganadería de Javier Garfias.

 4 mars : José Luis Palomar (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 18 mars : Freddy Girón (Vénézuélien). San Felipe (Venezuela, État de Yaracuy). Parrain son frère Efraín Girón ; témoin, Luis de Aragua ; cinq taureaux de la ganadería de Tarapío et un de celle de los Hermanos Branger, celui de la cérémonie étant de la première.

 26 mars : Antonio Alfonso Martín (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Manili » ; taureaux de la ganadería de María Isabel Ibarra e Ibarra.

 29 avril : Jesús Salazar (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Juan Gómez ; taureaux de la ganadería de Tequisquiapan.

 4 mai : Lucien Orlewski « Chinito » (Français). Palavas-les-Flots (France, département de l’Hérault). Parrain, Curro Romero ; témoin, Curro Vázquez ; taureaux de la ganadería de Antonio Perez de San Fernando.

 7 mai : Paco Aguilar (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, Salvador Farelo ; taureaux de la ganadería de Antonio Flores Tassara.

 21 mai : Antonio Sánchez Fernández « Sánchez Puerto » (Espagnol). Madrid, plaza de Vistalegre. Parrain, Antonio José Galán ; témoin, Luis Francisco Esplá ; cinq taureaux de la ganadería de Román Sorando Herranz dont celui de la cérémonie, et un de celle de La Jarilla.

 18 juin : Diego Ramos « El Merlo » (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Manili ».

 9 juillet : Jesús Márquez (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, José Antonio Campuzano ; taureaux de la ganadería de Sánchez Recio.

 16 juillet : Diego Sánchez Muñoz « Lázaro Carmona » (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, « Currillo » ; témoin, « Parrita » ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes.

 6 août : Eladio Peralvo (Espagnol). Belmez (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Manili » ; témoin, « El Tempranillo » ; taureaux de la ganadería de Ana Carolina Diez Mahou.

 13 août : Andrés Moreno (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Julio Robles ; témoin, « Parrita » ; taureaux de la ganadería de Pérez Angoso.

 2 septembre : Pedro Giraldo (Espagnol). Palencia (Espagne). Parrain, « El Viti » ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 3 septembre :
 Juan Antonio Esplá (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, son frère Luis Francisco Esplá ; témoin, José Luis Palomar ; taureaux de la ganadería de Pilar Población del Castillo.
 Fernando Bautista Correas « Gitanillo de Murcia » (Espagnol) et Vitoriano Martín (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Celestino Cuadri.

 4 septembre : Pedro Fernández Gómez « Niño de Aranjuez » (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, « El Viti » ; témoin, Palomo Linares ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 10 septembre : Juan José Rafael Martín González « Juan Rafael » (Espagnol). Cercedilla (Espagne, province de Madrid). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, « Niño de Aranjuez » ; taureaux de la ganadería de Tabernero Hernández Hermanos.

 24 septembre :
 Francisco Núñez (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Hencho » ; témoin, Rafael Torres ; taureaux de la ganadería de los Hermanos García Romero.
 José Nelo Almidiciana « Morenito de Maracay » (Vénézuélien). Barcelone (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, « Manzanares » ; trois taureaux de la ganadería de Lisardo Sánchez et trois de celle de Santiago Martín Sánchez, celui de la cérémonie étant de la première.

 29 octobre : Christian Lesur (Français). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, Antonio Chacón ; témoin, Jesús Vázquez ; taureaux de la ganadería du marquis de Ruchena.

 19 novembre : Santiago Cortes (Colombien). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, « El Merlo » ; témoin, Curro Málaga ; taureaux de la ganadería de Los Millares.

 26 novembre : Miguel Espinosa Menéndez « Armillita » (Mexicain). Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Manolo Martínez ; témoins, Eloy Cavazos et « Manzanares »; taureaux de la ganadería de Javier Garfias.

 28 novembre : Gerardo Vela (Mexicain). Durango (Mexique, État de Durango). Parrain, Manolo Martínez.

 30 novembre : José Gallegos « El Pireo » (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Manzanares ».

 3 décembre : Santiago Henry Labrada Perlaza « Morenito del Valle » (Colombien). Palmira (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Manolo Zúñiga ; témoin, Joselito Castro ; taureaux de la ganadería de Rafael Vélez.

1979 

 25 février : Gonzalo De Gregorio (Vénézuélien). Cancún (Mexique, État de Quintana Roo). Parrain, El Queretano ; témoin, Eduardo Liceaga ; trois taureaux de la ganadería de Almeya et trois de celle de Tenexac, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 11 mars :
 Emilio Muñoz (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Paquirri » ; témoin, Dámaso González ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 Ángel Majano (Espagnol). Mexico, plaza « Mexíco ». Parrain, Manuel Martínez ; témoin, Miguel « Armillita ».

 15 mars : Manuel Sales (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Ángel Teruel ; taureaux de la ganadería de Juan María Pérez-Tabernero.

 18 mars :
 Rodolfo Rodríguez « El Pana » (Mexicain). Mexico. Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Curro Leal ; taureaux de la ganadería de Campo Alegre.
 Manuel Benzon « Curro Luque » (Espagnol). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, José Luis Galloso.

 15 avril : Pepe Luis Vargas (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Manili » ; taureaux de la ganadería de Salvador Domecq.

 24 avril : Tomás Campuzano (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « El Viti » ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 1er mai : Manuel Sánchez (Espagnol). Medina de Rioseco (province de Valladolid). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, Félix López « El Regio » ; cinq taureaux de la ganadería du marquis de Villagodio et un de Antonio Pérez de San Fernando.

 11 mai : Antonio Lozano (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Viti ».

 13 mai : José Cantarero « El Pavero » (Espagnol). Los Barrios (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Merlo ».

 15 juillet : Emerson Murillo (Colombien). Líbano (Colombie, département de Tolima). Parrain, Pepe Cáceres ; témoin, Leonidas Manrique ; taureaux de la ganadería de Campo Pequeño.

 22 juillet :
 Paco Ojeda (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Viti » ; témoin, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 César Pastor (Mexicain). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, Rafael de Paula ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 1er août : Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco » (Espagnol). Huelva (Espagne) (Espagne, province de Cadix). Parrain « El Cordobés », témoin Manolo Cortés ; taureaux de Carlos Núñez.

 12 août : Juan Antonio Cobo Carrera « Garbancito » (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Justo Benítez ; cinq taureaux de la ganadería de Francisco Martínez Benavides et un de celle Flores Tassara.

 2 septembre :
 Patrick Varin (Français). Palavas-les-Flots (France, département de l’Hérault). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, Curro Vázquez ; taureaux de la ganadería de Pérez Angoso.
 Arcadio Ferrón Torres « Curro Cruz » (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Paco Bautista ; témoin, Diego Sánchez ; taureaux de la ganadería de Marino Sanz.

 7 septembre : José Antonio Soler Ródenas « Pepe Soler » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « El Cordobés ».

 9 septembre : Agustín Boya Alonso « El Cuco » (Espagnol). Medina del Campo (Espagne, province de Valladolid). Parrain, « Morenito de Maracay » ; témoin, « El Yiyo » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez Angoso.

 15 septembre : Gilberto Ruiz Torres (Vénézuélien). Barquisimeto (Venezuela, État de Lara). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, Carlos Rodríguez « El Mito » ; taureaux de la ganadería de Los Aránguez.

 21 septembre : José María Martín Marco « El Salamanca » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « Juan José » ; témoin, Francisco Núñez ; quatre taureaux de la ganadería du comte de la Corte et deux de celle de Guardiola.

 30 septembre : Nerio Rafael Ramírez « El Tovareño » (Vénézuélien). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Juan Antonio Esplá ; taureaux de la ganadería de Carlos Sánchez Rico.

 8 décembre : Víctor Vásquez (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, « El Cordobés » ; témoin, Julio Robles ; taureaux de la ganadería de Antonio José González « Sálenlo ».

 27 décembre : Arturo Villa Pérez « El Villano » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, « Paquirri » ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de El Roció.

1980 

 22 janvier : Curro Zambrano (Vénézuélien). San Cristóbal (Venezuela, État de Táchira). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « El Niño de la Capea » ; quatre taureaux de la ganadería de José Julián Llacguno, un de celle de El Encenillo et un de celle de Garfias, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 6 avril : António Manuel Daniel Soares Louro « António de Portugal » (Portugais). Jerez de García Salinas (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Rafael Gil « Rafaelillo ».

 8 juin : Ramón Fernando Martín García « Sacromonte » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Francisco Ruiz Miguel ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra.

 24 juin : Luis Reina (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, Curro Vázquez ; taureaux de la ganadería de Bernardino Píriz.

 20 juillet : José Hernández Rojas « El Melenas » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Espartaco ».

 26 juillet : José Lara (Espagnol). San Roque (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Merlo ».

 15 août : Cristo Ramón Valdivieso Ruiz « Pepe Ruiz » (Colombien). Ixmiquilpan (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Las Golondrinas.

 16 août : Manuel Rodríguez Blanco « El Mangui » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Limeño » ; témoin, Miguel Palomo Danko ; taureaux de la ganadería de José Luis Osborne.

 22 août : José Moreno Godoy « Morenito del Rosario » (Espagnol). Antequera (Espagne, province de Malaga). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 30 août : Paco Córdoba (Colombien). Pereira (Colombie, département de Risaralda). Parrain, « El Cali » ; témoin, Jorge Herrera ; taureaux de la ganadería de Las Mercedes.

 14 septembre : Manuel Garijo Alcantud « El Tarta » (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, Antonio Rojas ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 25 octobre : Carlos Pita (Vénézuélien). Madridejos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, « Niño de Aranjuez » ; trois taureaux de la ganadería de Alonso Moreno de la Cova, deux de celle de Ana Romero et un de celle de Terrubias.

 26 octobre : Edgard Díaz « El Victoriano » (Vénézuélien). Huercal Overa (Espagne, province d'Almería). Parrain, Antonio José Galán ; témoin, « Morenito del Rosario » ; taureaux de la ganadería de Julio de la Puerta.

 30 novembre : Pepe Luis Núñez (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Curro Girón ; témoin, Eloy Cavazos ; quatre taureaux de la ganadería de Santiago, un de celle de Reyes Huerta et un de celle de Las Huertas, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 8 décembre : César Rincón (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain « Antoñete », témoin « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Vistahermosa.

 21 décembre : José Pérez « El Gavilán » (Vénézuélien). Arequipa (Pérou, région d'Arequipa). Parrain, Rafael Torres ; témoin, « Frascuelo » ; taureaux de la ganadería de Carahuay.

 28 décembre : Jesús Ignacio Gracia Moncaleano « El Papi » (Colombien). Funza (Colombie département de Cundinamarca). Parrain, « Niño de Aranjuez » ; témoin, Jairo Antonio Castro ; taureaux de la ganadería de Domiciano Camelo.

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 20.4